Adrie van der Poel – ex ciclista su strada e ciclocrossista olandese
 David van der Poel – ciclocrossista e ciclista su strada olandese
 Egbert van der Poel – pittore olandese
 Mathieu van der Poel – ciclocrossista, ciclista su strada e mountain biker olandese
 Grote Prijs Adrie van der Poel – corsa in linea maschile e femminile di ciclocross